Okręty US Navy o nazwie USS  "Chandler":
 Pierwszy  był niszczycielem typu Clemson. Wszedł do służby w 1919, został z niej wycofany w 1945.
 Drugi  był niszczycielem typu Kidd. Wszedł do służby w 1982, został z niej wycofany w 1999. Przekazany Tajwanowi.

Zobacz też
 Theodore E. Chandler (DD-717) 

Chandler